

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Boone – capoluogo della Contea di Watauga, Carolina del Nord
 Boone – città della Contea di Pueblo, Colorado
 Boone – capoluogo della Contea di Boone, Iowa
 Boone – fiume, affluente del Des Moines

Persone 
 Alex Boone – giocatore di football americano statunitense 
 Alfonso Boone – giocatore di football americano statunitense
 Benson Boone – cantante statunitense
 Daniel Boone – esploratore statunitense
 Debby Boone – cantante e attrice statunitense
 Herman Boone – allenatore di football americano statunitense
 Jason Boone – ex cestista statunitense
 Josh Boone – cestista statunitense
 Josh Boone – regista e sceneggiatore statunitense
 Laurence Boone – economista francese
 Mark Boone Junior – attore e regista statunitense
 Megan Boone – attrice statunitense
 Pat Boone – cantante e attore statunitense
 Rachelle Boone – ex velocista statunitense
 Richard Boone – attore statunitense
 Ron Boone – ex cestista statunitense
 Steve Boone – cantautore e bassista statunitense
 Tiffany Boone – attrice statunitense

Televisione 
 Boone – serie televisiva statunitense degli anni 1980

Pagine correlate 
Daniel Boone (disambigua)